Веретенька — река в России, протекает в Порховском районе Псковской области. Устье реки находится в 15 км по правому берегу реки Уза в километре к северо-западу от Симоново. Длина реки составляет 22 км, площадь водосборного бассейна 91,3 км². 

Основные притоки: Каменка (левый) и Туриченка (правый).

По берегам реки стоят деревни Туготинской волости: Лужок, Веретени и Туготино. Ниже недалеко от реки стоят деревни Сосонье, Турицы и Симоново.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Шелонь, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200412102000024625
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102002462
 Код бассейна — 01.04.02.004
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Узы (притока Шелони)
Реки Порховского района